A Supercopa Europeia de 1999 foi disputada entre Manchester United e Lazio. A equipe italiana venceu por 1–0, com gol de Marcelo Salas.

Detalhes

1999
Desporto em Mônaco em 1999
Partidas do Manchester United F.C.